Нытвенский пруд — крупный искусственный водоём в низовьях реки Нытва в Нытвенском районе Пермского края.

Характеристика 
Площадь водоёма составляет 9,1 км², объём — 32,2 млн м³.

Пруд протянулся с северо-запада на юго-восток на 9 км при средней ширине 1,5 км. Абсолютный уровень уреза воды в верхнем бьефе составляет 102 м; в нижнем бьефе — 90,9 м. Средняя глубина — 3,1 м; максимальная глубина — 12 м. Площадь водосбора составляет 802 км².

Максимальные уровни воды наблюдаются в конце апреля, а минимальные — зимой.

Плотина земляная, длиной 800 м, высотой 10 м.

Описание 
Создан в XVIII веке при строительстве Нытвенского медеплавильного завода.

На берегах расположены город Нытва (на востоке), деревня Конино (на западе) и примыкающие к ним дачные посёлки.

Используется для производственного водоснабжения ОАО «Нытва» и водоснабжения города. Является популярным местом отдыха местного населения.

В пруду водятся окунь, плотва, карп, щука, уклейка, густера, язь, ёрш, верховка и вьюн.

В пруд впадает Малая Шерья и малые реки Хвоевая, Гаревая, Бартевка, Песьянка, Фарутка.

Примечания 

Бассейн Нытвы
Пруды Пермского края